Iti — género botânico
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — autarquia federal brasileira
Instituto Internacional do Teatro — organização de artes cénicas

Desambiguações de espécies
Desambiguações de organizações
Desambiguações de siglas